

Patronyme 

 Eutrope Dupon (1823-1897), personnalité politique française ;
 Josué Dupon (1864-1935), sculpteur et graveur belge.

Autres 

 Jack Dupon, groupe de musique français.